Blumenhof heißen folgende Orte:
 Blumenhof (Abtsgmünd), Wohnplatz im Gemeindeteil Laubach der Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Blumenhof (Bonn), Quartier in der Nordstadt der Bundesstadt Bonn
 Blumenhof (Eitorf), Ortsteil der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Blumenhof (Löwenberger Land), Wohnplatz in der Gemeinde Löwenberger Land, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Blumenhof (Rosengarten), Wohnplatz im Ortsteil Uttenhofen der Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Campagne Blumenhof, Landsitz in der Gemeinde Kehrsatz im Kanton Bern, Schweiz

Siehe auch:
 Blumhof (Begriffsklärung)
 Bloemhof (Begriffsklärung)
 Blumeshof